Un yottabit és una unitat d'informació d'emmagatzemament en informàtica, normalment abreujada com Ybit o de vegades Yb.

1 yottabit = 1024 bits = 1.000.000.000.000.000.000.000.000 bits, el qual equival a 1024 (1000 milions de gigabits).

Vegeu també 
 Yottabyte

Unitats d'informació